Příjmení Drulák nosí více významných osobností:

 Petr Drulák (* 1972) – český politolog
 Radek Drulák (* 1962) – český fotbalový útočník
 Radek Drulák (1980) (* 1980) – český fotbalový útočník

Externí odkazy